Stati Uniti d'America
 Oak Grove – città della Contea di Talladega, Alabama
 Oak Grove – città della Contea di Carroll, Arkansas
 Oak Grove – census-designated place della Contea di Lexington, Carolina del Sud
 Oak Grove – villaggio della Contea di Rock Island, Illinois
 Oak Grove – città della Contea di Christian, Kentucky
 Oak Grove – capoluogo della Parrocchia di West Carroll, Louisiana
 Oak Grove – città della Contea di Anoka, Minnesota
 Oak Grove – città della Contea di Jackson, Missouri
 Oak Grove – census-designated place della Contea di Clackamas, Oregon
 Oak Grove – census-designated place della Contea di Washington, Tennessee
 Oak Grove – census-designated place della Contea di Sumner, Tennessee
 Oak Grove – città della Contea di Kaufman, Texas
 Oak Grove – città della Contea di Barron, Wisconsin
 Oak Grove – città della Contea di Dodge, Wisconsin
 Oak Grove – città della Contea di Pierce, Wisconsin